Producent kan syfta på:

 Autotrofi - producent inom ekologin 
 Producent (ekonomi) – tillverkar, alstrar eller förädlar en vara, eller utför en tjänst, se produktion
 Energiproducent – företag som omvandlar energi till en form som kan distribueras
 Producent (yrke) – en yrkesgrupp som har ytterst ansvar att leda konstnärlig produktion inom nöjes-, medie- och kulturindustrin
 Exekutiv producent – en överordnad producent inom nöjes-, medie- och kulturindustrin
 Filmproducent – en person som inför bland annat filmbolaget ansvarar för en filmproduktion
 Teaterproducent – en person som på en teater är ansvarig för produktionen och samordningen av en scenuppsättning
 Radioproducent – en produktionsledande person inom radioproduktion och är ytterst ansvarig för produktionen av ett radioprogram
 Inslagsproducent – en yrkesbeskrivning av en under TV- respektive radioproducent
 TV-producent – en person inom TV-produktion och är ytterst ansvarig för produktionen av ett TV-program
 Bildproducent – person som kommunicerar med kameramän/fotografer under TV-produktion
 Inslagsproducent – en yrkesbeskrivning av en under TV- respektive radioproducent
 Musikproducent – en person som ansvarar för en musikinspelning
 Hiphopproducent – en musikproducent som producerar, så kallade, beats för hiphopmusik
Webbproducent – en yrkestitel för en person som ansvarar för den innehållsmässiga grundstrukturen på en webbplats
 Konstnärlig ledare – en person i chefsposition som har övergripande ansvar för det konstnärliga arbetet inom organisationen

he:יצרן